

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Зникли

Особи

Народилися 
 2 липня — польський композитор і піаніст Альфред Шютц;  1999 у Мюнхені (Німеччина)
 6 липня — польський математик-логік, науковець Львівського університету Осип Пепіс;  1941, загинув у Львові

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1910 на Тернопільщині

Примітки

Джерела 
 1910 //

Посилання